

Granja 
Granja, comune del Brasile nello stato del Ceará
Granja, distretto della Costa Rica nel cantone di Palmares
Granja de Moreruela, comune della Spagna nella provincia di Zamora
Granja de Rocamora, comune della Spagna nella provincia di Alicante
Granja de Torrehermosa, comune della Spagna nella provincia di Badajoz

La Granja 
La Granja, comune del Cile nella provincia di Santiago
La Granja, comune della Spagna nella provincia di Cáceres
La Granja d'Escarp, comune della Spagna nella provincia di Lleida
La Granja de la Costera, comune della Spagna nella provincia di Valencia
La Granja de San Ildefonso, palazzo reale spagnolo
La Granja (metropolitana di Madrid), stazione della linea 10 della metropolitana di Madrid